Idilli – componimenti poetici di Bione di Smirne
 Idilli – componimenti poetici di Mosco
 Idilli – componimenti poetici di Giacomo Leopardi
 Idilli – componimenti poetici di Teocrito